

História e Geografia
 Ponto (mitologia) — o antigo deus pré-olímpico do mar na mitologia grega e que emprestou seu nome a todos os "mares" gregos
 Mar Negro — chamado de "Ponto Euxino" na Antiguidade e emprestou seu nome à região do Ponto
 Bitínia e Ponto — província romana situada no norte da Ásia Menor, nordeste da atual Turquia
 Ponto (região) — região da Ásia Menor em torno do Mar Negro, onde existia um reino homônimo que posteriormente foi transformado na província romana homônima. Diversas províncias romanas foram chamadas de "Ponto":
 Ponto
 Ponto Gálata — criada por Nero
 Ponto Polemoníaco — criada por Nero
 Ponto Capadócio — criada por Nero
 Helenoponto ou Diosponto — criada por Diocleciano
 Ponto Polemoníaco — criada por Diocleciano
 Ponto Capadócio —  criada por Diocleciano
 Diocese do Ponto — diocese civil romana
 Punte — nome dado pelos antigos egípcios a uma região remota a sul do seu império
 Montes Pônticos — ou Montes do Ponto; sistema montanhoso a nordeste da Turquia e sudoeste da Geórgia
 Reino do Ponto — antigo reino, depois transformado em província romana
 Ponto (distrito) — do Peru

Matemática
 Ponto (matemática) — elemento do espaço que indica uma posição
 Separador decimal — separador entre as partes inteira e fracionária de um número real
 Vírgula flutuante — formato de representação digital de números reais

Outros usos 
 Ponto (música) — sinal colocado próximo a uma figura musical e que altera seu valor
 Ponto comercial — no Brasil, lugar em que se instala ou está instalado um estabelecimento comercial
 Ponto de fuga — ente geométrico da perspectiva
 Ponto (tipografia) — medida tipográfica
 Ponto eletrônico — aparelho auditivo de programas televisivos
 Ponto final — sinal de pontuação
 Sutura — ou ponto cirúrgico; procedimento realizado para juntar duas regiões de um tecido que foi cortado
Ponto (rede varejista) — rede varejista brasileira

Desambiguação
Desambiguações de topônimos
Desambiguações de antropônimos